Bouisset est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Bouisset, un ruisseau français du Massif central qui coule dans le département de la Lozère, en région Occitanie ;
 Bouisset, localité chef-lieu de la commune française de Lasfaillades dans le département du Tarn, en région Occitanie.

Patronyme  

 Firmin Bouisset (1859-1925), un illustrateur, lithographe et affichiste français ;
 Guillaume Bouisset (1973-), un footballeur français ;
 Pierre Léon Bouisset (1824-1900), officier militaire français, auteur du chant de La galette ;
 Yvonne Bouisset-Mignon, une peintre et graveuse française du  siècle.
 
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme